Filmek
Éjszakák és nappalok (Noci i jutra), 1959-ös jugoszláv filmdráma, rendezte Pjer Majhrovski
Éjszakák és nappalok (Noce i dnie), 1975-ös lengyel tévéfilm, Maria Dąbrowska regényéből, rendezte Jerzy Antczak, 
Éjszakák és nappalok (Noce i dnie), 1978-as lengyel tévésorozat, Maria Dąbrowska regényéből, rendezte Jerzy Antczak

Zeneművek
Éjszakák és nappalok (1976), Máté Péter nagylemeze
Éjszakák és nappalok (1976), Máté Péter dala

Hasonló címek
Éjjelek és nappalok (1933), Maria Dąbrowska regénye, Éjszakák és nappalok címen is hivatkoznak rá
Éjjelek és nappalok (2013), Christian Camargo filmje

Lásd még
 Nappalok és éjszakák (egyértelműsítő lap)